Апосоль () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса